Brabanter ist:

 eine Pferderasse (Kaltblut), siehe Brabanter (Pferderasse)
 eine Haushuhnrasse, siehe Brabanter (Huhn)
 ein anderer Name für den Rosenkohl

Siehe auch:

 Brabanter Bauernhuhn
 Brabanter Elle siehe Elle (Einheit)
 Brabanter Kreuz
 Brabanter Massiv
 Gerard den Brabander